Ouimet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
Le patronyme Ouimet d’origine française est surtout présent aujourd’hui au Québec.

 Danielle Ouimet (1947-), actrice canadienne ;
  ;
 Gédéon Ouimet (1823-1905), premier ministre du Québec ;
 Gilles Ouimet, avocat et homme politique québécois ;
 Jean Ouimet (1954-), homme politique québécois ;
 Joseph-Aldéric Ouimet (baptisé Joseph-Aldric Ouimet) (1848-1916), avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Joseph-Alphonse Ouimet (1908-1988), ingénieur québécois, père de la télévision canadienne ;
 Joseph-Rodolphe Ouimet, (1878-1948), notaire et homme politique fédéral du Québec ;
 Léo-Ernest Ouimet (1877-1972), cinéaste québécois, fondateur du Ouimetoscope ;
 Louis-Philippe Ouimet, écrivain canadien ;
 Marcel Ouimet (1915-1985), journaliste canadien ;
 Maxime Ouimet (1988-), joueur de hockey canadien ;
 Philodor Ouimet (1909-1990), homme politique canadien.

Toponyme 

 Pont Gédéon-Ouimet, pont routier reliant Laval à Boisbriand au Québec, au Canada.

Patronyme français
Patronyme québécois